Anglia steht für:
 Angeln (Halbinsel), das originäre Siedlungsgebiet der Angeln, das in Schleswig-Holstein liegt 
 Anglien, historisches Siedlungsgebiet der Angeln im Osten des heutigen Englands, siehe East Anglia
 England, neulateinisch ebenfalls Anglia genannt
 Anglia (Zeitschrift), Zeitschrift für englische Philologie
 Ford Anglia, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 Anglia (Schiff), britischer Passagierdampfer

Siehe auch: